Talango kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Talango, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Talango, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar